Le championnat de Belgique de football féminin est une compétition de football féminin créée en 1973. En 1971 et 1972, la compétition était organisée au niveau provincial avec un tour final national. 

Le club le plus titré est le Standard Fémina de Liège : 15 fois vainqueur.

En 2012, à la suite de la création de la BeNe Ligue, le championnat de Belgique de football féminin de D1 devient le .

La compétition 

La compétition commence fin août et se termine début mai. La compétition compte 14 équipes et est organisée selon le système à 3 points. Chaque équipe joue 26 matchs.
Les équipes terminant  et  descendent en division 2. Le champion ne monte pas nécessairement pas en Super League, il y a des conditions de licence. Si le champion est une équipe B, il ne monte pas vu qu'il ne peut y avoir qu'une seule équipe d'un même club dans chaque division.

Histoire

Avant la Seconde Guerre mondiale 

C'est en 1921 que le premier club de football féminin a été fondé, le Brussels Femina Club, d'autres ont suivi. Cependant, le football féminin était distinct de l'Union belge de football, celle-ci interdisait aux équipes féminines et leur imposait des sanctions. De 1924 à 1934, une compétition nationale s'est déroulée et il y avait également une équipe nationale, mais la Seconde Guerre mondiale a mis le football féminin sous l'éteignoir.

Redémarrage dans les années 70 

À la fin des années 60, il y a eu à nouveau des équipes féminines. À partir de 1971, l'Union belge de football organise des compétitions officielles pour les femmes. En 1971-1972 et 1972-1973, le championnat se jouaient en séries, après, les vainqueurs participaient à une finale pour le titre national. En 1973, création de la  division avec des championnats provinciaux au niveau en dessous. En 1977, une Coupe est organisée pour la première fois, suivi d'une  division en 1981, de la Supercoupe en 1984 et d'une 3 division en 2001. Depuis 2001, le champion national participe aux Coupes européennes.
En 2012, la D1 devient le  niveau, à la suite de la création de la BeNe Ligue.

Palmarès

Notes 
 ¹ Championnat provincial avec tour final national
 ² St-Nicolas FC Liège devient, en 1974, le Standard Fémina de Liège 
 ³ Brussel Dames 71 devient, en 1993, le RSC Anderlecht
 ⁴ À la suite de la création de la BeNe Ligue, le titre de champion de Belgique est attribué au club belge le mieux classé dans la BeNe Ligue
 ⁵ Le titre de Champion de Belgique est attribué au vainqueur de la Super League depuis la saison 2015-2016

Bilan par clubs

Statistiques 

 41 saisons en D1 : Standard Fémina de Liège et RSC Anderlecht (y compris les deux saisons en séries provinciales)
 Records de titres consécutifs : 4 pour l'Atalante de Jette (de 1931 à 1934), pour le VC Dames Eendracht Alost (de 1999 à 2002) et KFC Rapide Wezemaal (de 2004 à 2007)
 Podiums : 27 pour le Standard Fémina de Liège 
 Points : 76 pour le KFC Rapide Wezemaal (2003-2004) et le VC Dames Eendracht Alost (2000-2001) 
 Plus grand nombre de buts marqués : 161 pour le KFC Rapide Wezemaal (2003-2004)
 Plus petit nombre de buts encaissés : 6 pour le Standard Fémina de Liège  (1975-1976)

Liens externes 

 rsssf